Guillaume Gomez peut désigner :
 Guillaume Gomez (1969-), pilote automobile français ;
 Guillaume Gomez (1978-), chef cuisinier français.

Voir aussi